Авиамоторная (до 20 февраля 2020 года — Новая) — остановочный пункт Казанского и Рязанского направлений Московской железной дороги, расположенный на границе районов Перово и Лефортово в Москве. Назван по близлежащей станции метро «Авиамоторная». Открыт в 1942 году.

История 
Остановочный пункт открыт в 1942 году, первоначальное название — «Новые дома». Прошёл реконструкцию в середине 2000-х годов, в ходе которой были установлены зелёные полупрозрачные навесы, платформа выложена плиткой, заменены все строения.

Расположен на месте прохождения старинного Владимирского тракта.

Характеристика 
Расстояние по путям от Казанского вокзала составляет 7 км. Относится ко второй тарифной зоне, оборудована турникетами. Состоит из двух посадочных платформ, боковой (западной) и островной (восточной). Боковая платформа обслуживает II путь, островная I и IV пути. III путь Казанского направления идёт через сортировочный парк Перово IV станции Перово вдали от платформы. Платформы имеют значительный изгиб (влево при движении от Москвы), соединены пешеходным мостом. Второй мост над платформой не имеет выходов на неё и служит лишь для перехода через пути на 1-ю улицу Энтузиастов. Кассы, обслуживающие платформу, располагаются со стороны Авиамоторной улицы. Касса «на выход» — на боковой платформе.

Расположение и пересадки 
Расположена у пересечения шоссе Энтузиастов с Авиамоторной улицей. Мост шоссе Энтузиастов над железнодорожными путями расположен к северу от платформы.

Является пересадочной на станцию «Авиамоторная» Калининской линии, а также на одноимённую станцию Большой кольцевой линии.

Наземный общественный транспорт

Примечания

Ссылки 
 История остановочных пунктов Казанского направления
 Расписание движения 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Лефортово
Железнодорожные станции и платформы Москвы
1942 год в Москве
МЦД-3